Kim Ji-soo (skeletonracer), Zuid-Koreaans skeletonracer
 Kim Ji-soo (voetballer), Zuid-Koreaans voetballer